Serenity (engl. für Gelassenheit) steht für:
 Serenity (britische Band), englische Death-Doom-Band
 Serenity (österreichische Band), österreichische Melodic-Power-Metal-Band
 Serenity (Pornodarstellerin), amerikanische Pornodarstellerin
 Originaltitel des Films Im Netz der Versuchung aus dem Jahr 2019
 das Raumschiff Serenity der Serie Firefly – Der Aufbruch der Serenity
 Serenity – Flucht in neue Welten, Kinofilm aus dem Jahr 2005, aufbauend auf der Serie Firefly – Der Aufbruch der Serenity
 Serenity: Those Left Behind, Comicserie aus dem Jahr 2005